Tscherepyn (ukrainisch: ; russische Entsprechung: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tscherepyn (Korsun-Schewtschenkiwskyj), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Korsun-Schewtschenkiwskyj
 Tscherepyn (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Tscherepyn (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Tscherepyn (Tetijiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Tetijiw